Schaphalsterzijl (plaats)
Schaphalsterzijl (gemaal)